

Маннс-Біч — громада в штаті Вікторія.

Маннс-Гарбор — переписна місцевість в окрузі Дер штату Північна Кароліна.
 Маннс-Чойс — місто в окрузі Бедфорд штату Пенсильванія.

 Август Маннс (19825-1907) — британський диригент.
 Маннс Герберт Юліанович (1884—1938) — радянський учений-юрист, професор.
 Джейсон Маннс (* 1980) — американський фолк-музикант, співак та автор пісень.
 Джеспер Маннс (* 1995) — шведський футболіст-півзахисник.
 Патрісіо Маннс (* 1937) — чилійський композитор, поет, романіст, есеїст, та журналіст.
 Крістофер Маннс (* 1980) — американський паралімпійський хокеїст.
 Йозеф Шнайдер фон Маннс-Ау (1865—1945) — австро-угорський воєначальник.